

Em Portugal
Praia do Pontal (Lagoa) - praia no concelho de Lagoa (Algarve)

No Brasil
Praia do Pontal (Cairu)
Praia do Pontal (Rio de Janeiro)
Praia do Pontal (Santa Catarina)

Pontal